Karl-IV.-Denkmal steht für: 

 Karl-IV.-Denkmal (Prag)
 Karl-IV.-Denkmal (Tangermünde)